O Palavrão foi um jornal semanal brasileiro, sediado no Rio de Janeiro, que circulou entre 1994 e 1998. Criado pelos jornalistas Marco Antonio Canosa e Eduard Firmo, era orientado para o público de classe média baixa da Região Metropolitana do Rio de Janeiro, com conteúdo erótico e pornográfico, com contos eróticos, propagandas e resenhas sobre prostitutas e prostíbulos. Em 1995, teve sua exposição proibida em bancas de jornal pela justiça, atendendo a uma Ação Civil Pública proposta pela Fundação São Martinho, entidade voltada ao atendimento de crianças e adolescentes em situação de risco social. Advogados do jornal tentaram um acordo,  que não foi feito, já que, segundo fones ligadas ao jornal, havia a exigência de uma quantia a ser paga à entidade considerada alta demais. Três edições d'O Palavrão circularam sem nenhuma imagem na capa, apenas com a frase "Proibido por ferir o estatuto da criança e do adolescente". Depois disso a circulação continuou através de liminares. No Carnaval de 1996, a edição especial d' O Palavrão atingiu tiragem recorde de 80 mil exemplares. Em 1998, O Palavrão, após derrota do STF, teve sua circulação definitivamente proibida. Em janeiro desse mesmo ano, após a edição de número 99, O Palavrão saiu de cena. Desde sua primeira edição, em novembro de 1994, até a derradeira, o jornal vendeu mais de 1 milhão de exemplares.

Década de 1990
Jornais extintos do Rio de Janeiro